Чоапа има више значења:

 Чоапа (Астасинга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чоапа (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику